«4» — четвертий студійний альбом американської виконавиці Бейонсе. Випущений 24 червня 2011 року.

Списки композицій 

(*) Позначено співпродюсера 
(^) Позначено вокального продюсера

Чарти та сертифікації

Тижневі чарти

Сертифікації

Річні чарти

Історія виходу

Примітки

Посилання 
 

Альбоми Бейонсе
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records
Альбоми, спродюсовані The-Dream